Molain (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Molain (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia